A Três Estrelas, de propriedade do Grupo Folha, é uma editora que foi criada em 2012 e cobre o campo da não-ficção, com livros sobre jornalismo, comunicação, história, política, sociologia, economia, filosofia, psicanálise, ciência da informação e de biografias.

Alguns dos títulos lançados foram A Perfeição Não Existe, por Tostão; História da Imprensa Paulista, por Oscar Pilagallo; Diário da Corte, por Paulo Francis; e Marketing existencial, de Luiz Felipe Pondé. A lista completa de autores pode ser encontrada no sítio da empresa.

O nome foi inspirado pelas três estrelas que acompanham o logotipo da Folha de S. Paulo. O Grupo Folha também é proprietário de outra editora, a Publifolha.

Ligações externas 

Subsidiárias do Grupo Folha